Natoli är ett italienskt efternamn, som har burits av bland andra:

 Gioacchino Natoli (1940), Italienska domare, medlem av högsta rättsrådet, vice ordförande i National Association of domare
 Aldo Natoli (1906–1971), italiensk affärsman och politiker
 Antonino Natoli (1857–1919), fransk-italiensk filantrop och affärsman
 Nicoletta Perez Natoli (1864–1910), spansk aristokrat                      
 Giacomo Natoli (1846–1896), italiensk bankman och politiker
 Gioacchino Natoli (född 1940), italiensk domare
 Giuseppe Natoli (1815–1867), italiensk statsman
 Guido Natoli (1893–1966), italiensk bankman
 
 Mara Polli Natoli (1908–1996), italiensk filantrop
 
 Vincenzo Natoli (1690–1770), italiensk domare

Se även 
 Palazzo Natoli i Palermo (Sicilien).

Italienska efternamn